Olivier I de Clisson
Olivier II de Clisson
Olivier III de Clisson
Olivier IV de Clisson
Olivier V de Clisson, maarschalk van Frankrijk, die het Hôtel de Clisson in Parijs liet bouwen.